Azerbeidzjan
Alexander Nevskikerk (Gəncə)

Duitsland
Alexander Nevskikerk (Potsdam)

Litouwen
Alexander Nevskikerk (Vilnius)

Nederland
Alexander Nevskikerk (Rotterdam)

Oekraïne
Alexander Nevskikerk (Kiev)

Rusland
Alexander Nevskikerk (Balasjicha) 
Alexander Nevskikerk (Knjazje Ozero)
Alexander Nevskikerk in Kozjoechovo
Alexander Nevskikerk (Nizjni Novgorod)

Servië
 Alexander Nevskikerk (Belgrado)

Zie ook
 Alexander Nevski-kathedraal (doorverwijspagina)